Fichtenholz steht für:
 Fichtenholz, das Holz der Fichten

Fichtenholz ist der Familienname folgender Personen:
 Gregor Michailowitsch Fichtenholz (1888–1959), russischer Mathematiker
 Michael Fichtenholz (* 1978), russischer Kulturmanager

Siehe auch: